Публий Силий (Publius Silius) e име на римските политици:

 Публий Силий Нерва, консул 20 пр.н.е.
 Публий Силий, консул 3 г., син на горния